La stagione 1973-74 dei Milwaukee Bucks fu la 6ª nella NBA per la franchigia.

I Milwaukee Bucks vinsero la Midwest Division della Western Conference con un record di 59-23. Nei play-off vinsero la semifinale di conference con i Los Angeles Lakers (4-1), la finale di conference con i Chicago Bulls (4-0), perdendo poi la finale NBA con i Boston Celtics (4-3).

Western Conference

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1973-1974 delle squadre di pallacanestro
1973-1974